Xtreme (achtbaan), een draaiende achtbaan in het Amerikaanse Dixie Landin' Family Theme Park, die voorheen in het Nederlandse familiepark Drievliet stond
Xtreme (band), een Amerikaanse bachatagroep